Voet (anatomie), deel van een lichaam
 Voet (weekdier), deel van het lichaam van slakken en tweekleppigen
 Voet (lengtemaat), een lengtemaat
 Paalvoet, onderste deel van een paal of kolom
 versvoet, een begrip uit de poëzie dat te maken heeft met het verdelen van accenten in de tijd; zie Metrum
 VOET, letterwoord voor "vakoverschrijdende eindtermen"
 het onderste deel van een voetglas
 basis op grond waarvan iets berekend, bepaald wordt, bijvoorbeeld rentevoet

 Personen
 Jan Voet, andere naam voor Johannes Witte de Hese, 14e-eeuws schrijver in Utrecht
 Gisbertus Voetius of Gijsbert Voet (1589-1676), Nederlands wetenschapper
 Jacob Ferdinand Voet (1639-1689/1700), Vlaamse barokschilder
 Johannes Voet (1647-1713), Nederlands rechtsgeleerde
 Johannes Eusebius Voet, dichter van de psalmberijming van 1763
 Paul Engelbert Voet van Winssen (1756-1822), Nederlands politicus
 Johann Heinrich Voet (1758-1832), Nederlands generaal
 Jan Hendrik Voet (1793-1852), Nederlands militair en minister van Oorlog
 Willy Voet (1945), Belgisch fysiotherapeut